Plaats in Indonesië
 Kreyo (Randudongkal), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Kreyo (Klangenan), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java